Три корабля Королевского флота носили название HMS Shrewsbury, в честь английского города Шрусбери :

 HMS Shrewsbury — 80-пушечный линейный корабль второго ранга; спущен на воду в 1695; перестроен в 1713; разобран в 1749.
 HMS Shrewsbury — 74-пушечный линейный корабль третьего ранга; спущен на воду в 1758; признан негодным в 1783; в тот же год затоплен.
 HMS Shrewsbury — тральщик типа Hunt; спущен на воду в 1918; продан в 1927.

См. также 
HMS Shrewsbury Castle (K374)